«Последние дни Фрэнки по прозвищу „Муха“» () — криминальная драма с элементами чёрной комедии режиссёра Питера Маркла.

Сюжет 
Фрэнки — стареющий сутенёр, работающий на Сэла, босса Голливудской мафии. Он любит проститутку и наркоманку Маргарет и мечтает спасти её от этих пороков. А ещё он хочет помочь режиссёру Джою и снять собственный порно-фильм.

Актёры 
 Дэннис Хоппер — Фрэнки
 Майкл Мэдсен — Сэл
 Дэрил Ханна — Маргарет
 Кифер Сазерленд — Джой

Ссылки 

 
 
 
 
 

Фильмы-драмы США
Гангстерские фильмы
Фильмы на английском языке